Это список рек Чада. Список отсортирован по границам водосборных бассейнов.

Гвинейский залив 
 Нигер
 Бенуэ
 Майо-Кебби

Озеро Чад 

 Шари
 Логон
 Пенде
 Мбере
 Бахр-Эргуиг
 Бахр-Саламат
 Бахр-Азум
 Вади-Каджа
 Ухам
 Нана-Барья
 Бахр-Кейта
 Ко
 Брагото
 Бахр-Аук
 Бахр-эль-Газаль

Озеро Фитри 
 Бата

Дарфур 
 Вади Ховар

Примечания 

Реки Чада
Чад